Борис Крыжановский:
 Крыжановский, Борис Владимирович (род. 1950) — cпециалист в области оптико-нейронных систем обработки информации, нейроинформатики и нелинейной оптики, член-корреспондент РАН (2006).
 Крыжановский, Борис Николаевич (1929—1991) — украинский советский кинодраматург, кинорежиссёр, кинокритик.